MS, a maláj nyelv ISO-kódja;
MS, Mississippi állam rövidítése;
MS, a sclerosis multiplex angol rövidítése;

Vállalatok
MS, az EgyptAir légitársaság nevének rövidítése;
MS, Microsoft, amerikai szoftvergyártó vállalat;
MS, Morgan Stanley, amerikai befektetési alap;